General Torrijos corresponde a varias personalidades: 
José María de Torrijos y Uriarte, militar español que se distinguió en la Guerra de Independencia española;
Omar Torrijos Herrera, militar y político panameño, negociador de los Tratados Torrijos-Carter sobre el Canal de Panamá (1977).